Szépirodalom
 A négyek jele (The Sign of the Four / The Sign of Four), Arthur Conan Doyle regénye (1890), a Sherlock Holmes-sorozat második könyve

Filmcímek
 A négyek jele (The Sign of Four), 1983-es angol tévéfilm, rendező     Desmond Davis, főszereplő Ian Richardson
 A négyek jele (The Sign of Four), 1987-es angol tévéfilm, rendező Peter Hammond, főszereplő Jeremy Brett
 A négyek jele (The Sign of Four), 2001-es kanadai tévéfilm, rendező     Rodney Gibbons, főszereplő Matt Frewer